Rejon nowoukraiński – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1921, ma powierzchnię 1668 km² i liczy około 40 235 mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Nowoukrainka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 21 rad wiejskich, obejmujących w sumie 83 wsie.

Miejscowości rejonu

Przypisy